Torf steht für:
 Torf, organisches Sediment, das in Mooren entsteht
 Torf (Normanne), normannischer Adliger des 10. Jahrhunderts
 Torf (Gemeinde Glödnitz), Ortschaft von Glödnitz, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Torf ist der Familienname folgender Personen:
 Sylvia Torf (* 1892), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Brian Torff (* 1954), US-amerikanischer Jazzmusiker